Spricigo est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Jean-François Spricigo (1979-), artiste pluridisciplinaire belge ;
  (1990-), footballeur brésilien.